Анамакит:
 Анамакит — река на севере Республики Бурятия (Россия), правый приток Верхней Ангары.
 Анамакит — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии.